Квалификация (отборочный турнир) 27-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 8 мая по 12 сентября 2010 года с участием 29 национальных сборных команд. Было разыграно 9 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Австрия, Чехия (страны-организаторы), Польша, Франция, Болгария, Россия, Сербия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Македония, Молдавия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция, Эстония.

Первый раунд 
 8 мая 2010. Гентофте (Дания).  Дания —  Хорватия 0:3 (23:25, 18:25, 32:34).
 15 мая. Загреб (Хорватия).  Хорватия —  Дания 3:0 (25:19, 25:21, 25:19).

 8 мая. Баку (Азербайджан).  Азербайджан —  Великобритания 3:0 (25:21, 25:18, 25:22).
 15 мая. Шеффилд (Великобритания).  Великобритания —  Азербайджан 3:0 (25:18, 25:12, 25:18). Соотношение игровых очков по сумме двух матчей 136:123.

 9 мая. Кишинёв (Молдова).  Молдавия —  Румыния 3:2 (25:19, 25:19, 15:25, 19:25, 15:13).
 15 мая. Бузэу (Румыния).  Румыния —  Молдавия 3:0 (25:15, 25:21, 25:19).

 9 мая. Кутаиси (Грузия).  Грузия —  Босния и Герцеговина 0:3 (16:25, 17:25, 15:25).
 16 мая. Брчко (Босния и Герцеговина).  Босния и Герцеговина —  Грузия 3:0 (25:20, 25:11, 25:15).

 9 мая. Люксембург (Люксембург).  Люксембург —  Венгрия 0:3 (19:25, 22:25, 17:25).
 16 мая. Сомбатхей (Венгрия).  Венгрия —  Люксембург 3:0 (28:26, 25:15, 25:18).

Победители стыковых матчей (Хорватия, Великобритания, Румыния, Босния и Герцеговина, Венгрия) вышли во второй раунд, где к ним присоединились ещё 19 команд.

Второй раунд

Группа А 

 21—23.05.2010. Марибор (Словения)
 21 мая: Испания — Израиль 3:0 (25:2, 25:20, 26:24); Словения — Венгрия 3:0 (25:9, 25:19, 25:16).
 22 мая: Испания — Венгрия 3:1 (21:25, 25:22, 25:18, 25:21); Словения — Израиль 3:0 (25:21, 25:15, 25:19).
 23 мая: Словения — Израиль 3:1 (25:17, 26:28, 25:15, 25:15); Венгрия — Израиль 3:1 (20:25, 35:33, 27:25, 25:21).

 28—30.05.2010. Тель-Авив (Израиль)
 28 мая: Испания — Израиль 3:1 (25:22, 15:25, 25:23, 25:14); Словения — Венгрия 3:2 (25:21, 27:29, 25:18, 19:25, 15:8).
 29 мая: Израиль — Венгрия 3:0 (25:21, 25:17, 25:21); Словения — Испания 3:1 (25:27, 25:14, 28:26, 25:21).
 30 мая: Испания — Венгрия 3:1 (25:18, 18:25, 25:19, 25:17); Словения — Израиль 3:0 (25:20, 25:17, 25:22).

Группа В 

 21—23.05.2010. Рига (Латвия)
 21 мая: Финляндия — Греция 3:0 (25:19, 25:20, 25:18); Латвия — Великобритания 3:1 (25:23, 25:23, 24:26, 25:16).
 22 мая: Латвия — Греция 3:2 (25:23, 21:25, 22:25, 25:20, 15:13); Финляндия — Великобритания 3:0 (25:19, 25:22, 25:19).
 23 мая: Финляндия — Латвия 3:1 (25:23, 24:26, 27:25, 25:15); Греция — Великобритания 3:0 (32:30, 25:21, 25:19).

 28—30.05.2010. Ираклион (Греция)
 28 мая: Финляндия — Великобритания 3:0 (25:22, 25:22, 25:17); Греция — Латвия 3:0 (25:13, 29:27, 25:17).
 29 мая: Финляндия — Латвия 3:2 (27:25, 14:25, 12:25, 25:14, 15:11); Греция — Великобритания 3:2 (23:25, 25:13, 22:25, 25:15, 17:15).
 30 мая: Латвия — Великобритания 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 28:26); Греция — Финляндия 3:1 (16:25, 25:17, 25:23, 25:20).

Группа С 

 21—23.05.2010. Попрад (Словакия)
 21 мая: Украина — Босния и Герцеговина 3:1 (25:17, 18:25, 25:23, 25:19); Бельгия — Словакия 3:1 (26:24, 22:25, 25:21, 25:23).
 22 мая: Украина — Бельгия 3:1 (30:28, 18:25, 25:19, 30:28); Словакия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:14, 25:9, 25:21).
 23 мая: Бельгия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:22, 18:25, 25:15, 27:25); Словакия — Украина 3:1 (26:24, 25:18, 22:25, 25:16).

 28—30.05.2010. Антверпен (Бельгия)
 28 мая: Словакия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:19, 25:12, 25:19); Бельгия — Украина 3:1 (26:24, 25:20, 23:25, 25:22).
 29 мая: Бельгия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:12, 26:24, 25:19); Словакия — Украина 3:0 (25:16, 25:23, 25:21).
 30 мая: Словакия — Бельгия 3:1 (25:20, 25:19, 19:25, 25:20); Украина — Босния и Герцеговина 3:0 (25:22, 25:18, 26:24).

Группа D 

 21—23.05.2010. Бар (Черногория)
 21 мая: Черногория — Хорватия 3:0 (25:16, 25:21, 25:19); Германия — Эстония 3:0 (25:22, 25:17, 25:19).
 22 мая: Эстония — Черногория 3:2 (25:22, 25:15, 21:25, 22:25, 15:12); Германия — Хорватия 3:0 (25:21, 25:20, 25:19).
 23 мая: Германия — Черногория 3:0 (25:11, 25:18, 25:17); Эстония — Хорватия 3:0 (25:15, 25:18, 25:23).

 28—30.05.2010. Тюбинген (Германия)
 28 мая: Эстония — Черногория 3:2 (25:15, 25:20, 18:25, 25:27, 16:14); Германия — Хорватия 3:0 (25:13, 25:21, 25:23).
 29 мая: Эстония — Хорватия 3:0 (25:12, 25:22, 25:20); Германия — Черногория 3:0 (25:17, 25:22, 25:14).
 30 мая: Хорватия — Черногория 3:1 (26:24, 22:25, 25:17, 25:21); Германия — Эстония 3:1 (25:20, 18:25, 25:20, 26:24).

Группа E 

 21—23.05.2010. Анкара (Турция)
 21 мая: Турция — Румыния 3:0 (25:21, 28:26, 25:17); Италия — Белоруссия 3:1 (25:22, 25:19, 19:25, 34:32).
 22 мая: Италия — Румыния 3:0 (25:16, 25:21, 25:13); Турция — Белоруссия 3:0 (29:27, 25:19, 27:25).
 23 мая: Турция — Италия 3:0 (26:24, 25:17, 25:13); Белоруссия — Румыния 3:1 (25:20, 25:19, 24:26, 25:23).

 28—30.05.2010. Джоя-дель-Колле (Италия)
 28 мая: Турция — Румыния 3:0 (25:22, 25:16, 25:23); Италия — Беларусь 3:0 (25:21, 25:19, 25:19).
 29 мая: Беларусь — Турция 3:2 (19:25, 25:23, 19:25, 25:19, 15:8); Италия — Румыния 3:0 (25:23, 25:20, 25:17).
 30 мая: Беларусь — Румыния 3:2 (18:25, 19:25, 25:16, 26:24, 17:15); Италия — Турция 3:0 (25:18, 25:21, 25:18).

Группа F 

 21—23.05.2010. Скопье (Македония)
 21 мая: Португалия — Нидерланды 3:0 (25:20, 25:22, 25:18); Македония — Швеция 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:13).
 22 мая: Португалия — Македония 3:0 (27:25, 25:18, 25:20); Нидерланды — Швеция 3:0 (25:21, 25:18, 25:17).
 23 мая: Португалия — Швеция 3:0 (25:14, 25:13, 25:14); Македония — Нидерланды 3:2 (24:26, 25:18, 29:27, 21:25, 15:11).

 28—30.05.2010. Роттердам (Нидерланды)
 28 мая: Нидерланды — Швеция 3:0 (25:14, 25:14, 25:18); Португалия — Македония 3:0 (25:17, 25:21, 25:21).
 29 мая: Нидерланды — Македония 3:0 (25:20, 25:16, 25:20); Португалия — Швеция 3:2 (18:25, 20:25, 25:18, 25:21, 15:9).
 30 мая: Македония — Швеция 3:0 (25:21, 25:21, 25:19); Нидерланды — Португалия 3:0 (25:22, 25:21, 25:14).

Итоги 
По итогам второго раунда путёвки на чемпионат Европы 2011 года получили победители групп — Словения, Финляндия, Словакия, Германия, Италия, Португалия.

Испания, Греция, Бельгия, Эстония, Турция, Нидерланды, занявшие в группах вторые места, продолжили борьбу за три вакантные путёвки в третьем раунде.

Третий раунд 
 4 сентября 2010. Теруэль (Испания).  Испания —  Бельгия 1:3 (21:25, 20:25, 25:19, 17:25).
 11 сентября. Антверпен (Бельгия).  Бельгия —  Испания 3:2 (25:18, 28:26, 19:25, 23:25, 15:6).

 4 сентября. Пярну (Эстония).  Эстония —  Нидерланды 3:1 (25:19, 27:25, 22:25, 25:20).
 12 сентября. Роттердам (Нидерланды).  Нидерланды —  Эстония 0:3 (21:25, 16:25, 23:25).

 5 сентября. Анкара (Турция).  Турция —  Греция 3:1 (25:19, 25:16, 23:25, 25:13).
 12 сентября. Неа Аликарнассос (Греция).  Греция —  Турция 2:3 (15:25, 21:25, 25:20, 25:18, 11:15).

По итогам третьего раунда путёвки на чемпионат Европы 2011 года получили победители стыковых матчей — Бельгия, Эстония и Турция.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Квалификация Евро-2011 на CEV.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
2010 год в волейболе
Чемпионаты Европы в 2011 году